Osoby o tym nazwisku:
 Milena Pędziwiatr − polska lekkoatletka
 Ziemowit Pędziwiatr − polski aktor telewizyjny i dubbingowy, lektor radiowy i filmowy
 Marek Pędziwiatr − polski pianista, lider septetu EABS

Postaci fikcyjne o tej nazwie:
 Struś Pędziwiatr − bohater kreskówki z serii Zwariowane melodie